Orbe kan syfta på:

Schweiz 

 Orbe (vattendrag) – 
 Orbe, Vaud – ort och kommun,